Abtwil kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Abtwil, Aargau, ort och kommun, 
 Abtwil, Sankt Gallen, ort,